Понизово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Понизово — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Понизово — бывший посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.